Union Verlag ist der Name der Verlage:
Union Verlag Berlin
Union Verlag Stuttgart, siehe Union Deutsche Verlagsgesellschaft